Le Pontet (Savoia) – comune francese
Le Pontet (Vaucluse) – comune francese